twardówka – błona pokrywająca oko
 twardówka – opona twarda (jedna z opon mózgowo-rdzeniowych)
 twardówka – rodzaj grzybów
 Twardówka  – wieś na Białorusi